Bupleurum choulettii är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Bupleurum choulettii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
choulettii